

Duitsland 

Rijnland (Duitsland), Duits gebied ten westen van de Rijn dat in de 19e eeuw als Rijnprovincie toebehoorde aan Pruisen
Rijnland-Palts, Duitse deelstaat waarin een deel van het Rijnland in 1946 is opgegaan
Noordrijn-Westfalen, Duitse deelstaat waarin de rest van het Rijnland in 1946 is opgegaan
Rijnlands model, een sociaal-economisch systeem

Nederland 
Rijnland: gebied rond de Oude Rijn  van Katwijk aan Zee tot Utrecht, grotendeels in de huidige provincie Zuid-Holland, en daarvan afgeleid verschillende bestuurlijke gebieden:
Rijnland (gouw), middeleeuws gouwgraafschap dat rond 900 is opgegaan in het graafschap Holland
Baljuwschap Rijnland, baljuwschap in het graafschap Holland
Holland Rijnland, bestuurlijke regio in Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap in Noord- en Zuid-Holland (ook wel kortweg 'Rijnland' genoemd)
Rijnland Ziekenhuis, oude naam van een deel van wat nu Alrijne Zorggroep heet
Rijnlands Lyceum, een onderwijsorganisatie voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland met verschillende vestigingen:
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Rijnlands Lyceum Wassenaar
Rijnland III (schip, 1911), een luxemotorschip uit 1911 
FC Rijnland, amateurvoetbalclub uit Leiden
SC Rijnland, amateurvoetbalclub uit het Gelderse Tolkamer
Rijnlandse roede:
als oude lengtemaat: 3,767 m 
als oppervlaktemaat: 14,19 m²